Château de Hauterive, situé à Argentré dans le département de la Mayenne ;
 Château d'Hauterives (Lozère), sur la commune de Sainte-Enimie en Lozère, en France.
 Château de Hauterives dans la Drôme.

Hauterives